A 2008-as japán nagydíj volt a 2008-as MotoGP-világbajnokság 15. futama. A versenyt Motegiben rendezték szeptember 28-án.

A MotoGP végeredménye

A 250 cm³ végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

 

Japan
Motorversenyzés Japánban